Hudson (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten New York en New Jersey
 Hudsonbaai, een binnenzee in Canada
 Straat Hudson, een zeestraat
 Hudson (bedrijf), een Gents HR-bedrijf
 Hudson (schip, 1939), Nederlands zeesleper
 Hudson (schip, 1964), Nederlandse sleepboot
 Hudson (tabaksmerk), Roosendaals sigarenproducent, uitvinder van de 'wilde' sigaar
 Hudson-formule, (verouderde) formule voor het berekenen van steenstabiliteit onder golfslag
 Hudson Boatworks, Amerikaanse producent van roeiboten
 Hudson Line, spoorlijn in New York
 Hudson Motor Car, een autofabriek
 Hudson Soft, een Japanse uitgever en ontwikkelaar van computersoftware
 Lockheed Hudson, vliegtuig

Plaatsen in Canada en de Verenigde Staten:

Personen 
 Henry Hudson († circa 1611), een Engels ontdekkingsreiziger
 William Hudson (1730-1793), een Brits botanicus
 Rock Hudson (1925-1985), een Amerikaans acteur
 Oliver Hudson (1976), een Amerikaans acteur
 Kate Hudson (1979), een Amerikaans actrice
 Jennifer Hudson (1981), een Amerikaans actrice en zangeres